Dungeons & Dragons (D&D, DnD; «Подземелья и драконы») — настольная ролевая игра в жанре фэнтези, издаётся с 1974 года.

 «Подземелье драконов» (Dungeons & Dragons) — американский приключенческий мультсериал 1983—1985 годов.
 «Подземелье драконов» (Dungeons & Dragons) — американский фантастический фильм 2000 года.
 Dungeons & Dragons Online — компьютерная игра в жанре MMORPG, вышедшая в 2006 году.